Tanka, un village du Cameroun.
 Les Tankas sont une minorité de la Chine.
 Les Thangkas sont des peintures pieuse du bouddhisme tibétain.
 Un mur à thangka est un mur servant à ériger des Tongdrol (thangkas géants), notamment lors de la fête nommée « Exposition du grand thangka du Bouddha ».
 Le tanka est au Japon une forme de poésie.